Crna kopriva može označavti:
 Crna kopriva, Perilla L., biljni rod iz porodice Lamiaceae
 Crna kopriva, Ballota L., biljni rod iz porodice Lamiaceae